When the Wind Blows má více významů:
 When the Wind Blows (film, 1930) – film z roku 1930
 When the Wind Blows (film, 1986) – film z roku 1986
 When the Wind Blows (album) – soundtrack k filmu
 When the Wind Blows (román) – román od Jamese Pattersona